Лас Гарденијас има више значења:

 Лас Гарденијас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Гарденијас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас, Ел Крусеро (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарденијас (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гарденијас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гарденијас (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гарденијас, Јоланда Маркез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарденијас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику